Soresina ima više značenja:
 Soresina, Cremona
 Soresina, Venezia